Jaka Ankerst, slovenski hokejist, * 27. marec 1989, Kranj.

Ankerst je kariero začel pri klubu HK MK Bled, del sezone 2007/08 je bil tudi član kluba New York Apple Core v ligi EJHL, v sezoni 2010/11 je bil član kluba HC Briançon v francoski ligi, v sezoni 2011/12 pa je igral za HK Acroni Jesenice. V sezoni 2012/13 je kot član kluba HDD Telemach Olimpija nastopal v ligi EBEL in osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, za sezono 2013/14 se je vrnil v HC Briançon in s klubom postal francoski prvak.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, od tega enem v elitni diviziji.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 19
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 25
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 13
| 6
| 0
| 6
|
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 05/06
|
|
| 18
| 16
| 34
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 06/07
|
| 14
| 11
| 12
| 23
|
| 8
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 14
| 14
| 16
| 30
|
| 24
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 3
| 6
| 9
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Apple Core
| EJHL
| 07/08
|
| 13
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 12
| 8
| 9
| 17
|
| 2
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 5
| 7
| 12
|
| 10
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 34
| 22
| 22
| 44
|
| 22
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| rowspan="2"|Slohokej liga
| rowspan="2"|09/10
|
| 24
| 17
| 21
| 38
|
| 27
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 10/11
|
| 16
| 0
| 7
| 7
|
| 6
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 34
| 5
| 7
| 12
| +1
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 47
| 6
| 8
| 14
| -6
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 13/14
|
| 26
| 7
| 14
| 21
| +12
| 10
|
| 15
| 3
| 12
| 15
| +4
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 47
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti New York Apple Core
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Kranjski športniki